Litouws voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Litouws voetbalelftal onder 19 (vrouwen)